Соревнования по толканию ядра у женщин на Олимпийских играх 1964 года в Токио прошли 20 октября 1964 года на Олимпийском стадионе.

Победителем соревнований стала представительница СССР Тамара Пресс, серебряным призёром — немка Рената Кульмбергер, бронзовым призёром — Галина Зыбина. В соревнованиях приняли участие 17 спортсменок из 12 стран.

Призёры

Рекорды 
До начала летних Олимпийских игр 1960 года мировой и олимпийский рекорды были следующими:

В ходе соревнований Тамара Пресс установила новый олимпийский рекорд — 18,14 м, тем самым улучшив собственное же достижение.

Результаты

Квалификация 
Квалификационный норматив: 15,00 м.

Финал

Ссылки 
 Результаты соревнований  

Толкание ядра на Олимпийских играх